Dig puede hacer referencia a:
«Dig», canción de la banda estadounidense Incubus;
«Dig», canción de la banda estadounidense Mudvayne;
Dig, una banda de rock estadounidense;
The Dig, una aventura gráfica desarrollada por LucasArts;
dig, domain information groper, un comando utilizado en administración de redes.